Rejon petrowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1195 km² i liczy 23 110 mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Petrowe.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 13 silskich rad, obejmujących w sumie 35 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy